Ебес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькаррия. Занимает площадь 17,4 км². Население — 1157 человек (на 2010 год). На территории муниципалитета расположен знаменитый город-призрак Вальделус, символ экономического кризиса в Испании 2000-х.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары